Lijst van trainers van RBC Roosendaal.

RBC
Trainers